Quaestiones bezeichnet:

 Quaestiones (römische Jurisprudenz), in der antiken Rechtsgeschichte einen Typus von Lehrwerken
 Wissenschaftliche Abhandlungen in der mittelalterlichen Scholastik, siehe Quaestio (Literaturgattung)